het Finse Kauniainen
 Grankulla (Öland), een dorpje op Öland.